

Sigle 
 Organization Breakdown Structure – project management
 Open Broadcaster Software – programma di streaming
 Olympic Broadcasting Services – struttura radiotelevisiva del Comitato Olimpico Internazionale

Codici 
 OBS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aubenas Vals Lanas (Francia)